Ждамирово — название населённых пунктов в России:
 Ждамирово — поселение (деревня) в составе Октябрьского округа города Калуги, до 1996 года являвшееся деревней в составе Ферзиковского района Калужской области.
 Ждамирово — деревня в Заокском районе Тульской области (в дореволюционных записях также Ждамерово).
 Ждамирово — село в Сурском районе Ульяновской области.